Il doppio del torneo di tennis Olbia Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicola Bruno e Stéphane Simian che hanno battuto in finale Geoff Grant e Maurice Ruah 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Geoff Grant /  Maurice Ruah (finale)

 Omar Camporese /  Lorenzo Manta (primo turno)
 Steve Campbell /  Tamer El Sawy (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 1996